Unplugged Cósmico es el segundo álbum en vivo de Dorso.

Lista de temas
1. El Espanto Surge de la Tumba	
2. Expelido del Vientre	
3. Cíclope-Criptica (Medley Cámbrico)	
4. La Mansión del Dr Mortis	
5. Ave Dorsal	
6. Mi Querida Señorita	
7. Zombies from Mapocho	
8. Gracias Oh Seres de Cochayuyo	
9. Horrible Sacrifice	
10. Hidra	
11. Romance - Madre de Tinieblas	
12. De Paso por Phobos	
13. Transformed in Cocodrile	
14. Expelido del Vientre 2

Créditos 
Rodrigo Cuadra – Voz, bajo
Álvaro Soms – Guitarra
Marcelo Naves – Batería

Enlaces externos 
 Página oficial de Dorso

Álbumes en vivo de 2005
Álbumes de Chile de 2005